Ford Fusion er en modelbetegnelse for to forskellige bilmodeller fra Ford Motor Company:
 Ford Fusion (Europa) − en minibil på basis af Ford Fiesta
 Ford Fusion (USA) − en stor mellemklassebil